Tyszka ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Tyszka (* 1968), polnische Schriftstellerin
 Armin von Tyszka (1864–1934), deutscher Verwaltungsbeamter
 Carl von Tyszka (1873–1935), deutscher Finanzwissenschaftler
 Gotthard von Tyszka (1801–1877), deutscher konservativer Politiker in Ostpreußen